

Жорж Диди-Юберман (; р. 13 июня 1953, Сент-Этьен, Луара) — французский философ, занимается философией образа и изображения, методологией художественно-исторических исследований. Профессор парижской Школы высших исследований в социальных науках (EHESS).

Соединяет герменевтический подход к интерпретации живописного и фотографического образа с элементами психоанализа и иконологии в духе Аби Варбурга и его школы.

Отличия 
 Почётный член Центра исследований литературы и культуры в Берлине
 Премия фонда Аби Варбурга (1997)
 Премия фонда Александра фон Гумбольдта (2007)
 Премия фонда Макса Вебера (2014)
 Премия Теодора Адорно (2015)
  (2020)

Труды 

 Invention de l’hystérie. Charcot et l’Iconographie photographique de la Salpêtrière (1982)
 Mémorandum de la peste. Le fléau d’imaginer (1983)
 La Peinture incarnée suivi du Chef-d'œuvre inconnu de Balzac (1985)
 Fra Angelico. Dissemblance et figuration (1990)
 Devant l’image. Questions posées aux fins d’une histoire de l’art (1990)
 Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (1992)
 Le Cube et le visage. Autour d’une sculpture d’Alberto Giacometti (1992)
 La Ressemblance informe, ou Le gai savoir visuel selon Georges Bataille (1995)
 Phasmes. Essais sur l’apparition (1998)
 L’Étoilement, sur Simon Hantaï (1998)
 La Demeure, la souche, sur Pascal Convert (1999)
 Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté (1999)
 Devant le temps (2000)
 Être crâne, sur Giuseppe Penone (2000)
 L’Homme qui marchait dans la couleur, sur James Turrell (2001)
 Génie du non-lieu, sur Claude Parmiggiani (2001)
 L’Image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg (2002)
 Ninfa moderna. Essai sur le drapé tombé (2002)
 Images malgré tout (2004)
 Gestes d’air et de pierre (2005)
 Ex-voto. Image, organe, temps (2006)
 Le Danseur des solitudes (2006)
 L’Image ouverte. Motifs de l’incarnation dans les arts visuels (2007)
 La Ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte (2008)
 L'Œil de l’histoire. 1: Quand les images prennent position (2009).
 Survivance des Lucioles (2009)
 L'Œil de l'histoire. 2: Remontages du temps subi (2010)
 L’Œil de l'Histoire - Tome 3 : Atlas ou le gai savoir inquiet (2011)
 L'Œil de l'histoire - Tome 4 : Peuples exposés, peuples figurants (2012)
 Phalènes. Essais sur l'apparition, volume 2 (2013)
 Sentir le Grisou (2014)
 Essayer voir (2014)

 Публикации на русском языке 
 То, что мы видим, то, что смотрит на нас. — СПб.: Наука, 2001. — (Французская библиотека).
 Из книги «Изображения вопреки всему»// Отечественные записки, 2008, № 43 (4), с. 77-94

Примечания

Литература 
 Penser par les images: Autour des travaux de Georges Didi-Huberman. Nantes: Defaut, 2006
 Cahier G.Didi-Huberman// Revue Nunc, № 26 ()

Ссылки 
 
 Библиография
 

Философы Франции
Искусствоведы Франции
Герменевтика
Философы искусства
Стипендиаты французской академии в Риме